Aladins Wunderlampe ist der Titel von
 Aladins Wunderlampe, Alternativtitel des Abenteuerfilms Aladins Abenteuer
 Aladins Wunderlampe (1967), sowjetischer Märchenfilm